Bodvallstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bodvallstjärnen, Dalarna, sjö i Smedjebackens kommun, 
Bodvallstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn